Il doppio  del Košice Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk era il detentore del titolo, ma Bednarek quest'anno non ha partecipato. Kowalczyk ha partecipato allo Prague Open.

Kamil Čapkovič e Igor Zelenay hanno battuto in finale Gero Kretschmer e Alexander Satschko 6–4, 7–6(7–5).

Teste di serie

  Dominik Meffert /  Philipp Oswald (Primo turno)
  André Ghem /  Stefano Ianni (Primo turno)

  Guilherme Clezar /  Fabiano de Paula (Primo turno)
  Kamil Čapkovič /  Igor Zelenay (Finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Košice Open 2013
ATP Challenger Tour 2013